Pantego ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Pantego (North Carolina)
 Pantego (Texas)